Grönberg ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Grönberg (1918–1988), schwedischer Ringer
 Mathias Grönberg (* 1970), schwedischer Golfer